David Hare (1917-1992) – scultore, fotografo, pittore statunitense
 David Hare (1947) – drammaturgo, sceneggiatore e regista britannico